Edoardo – nome proprio di persona italiano maschile
 Edoardo il Vecchio (871 circa – 924) – re del Wessex dal 899 alla morte
 Edoardo il Confessore (1002-1066) – Re degli Anglosassoni e primo Re d'Inghilterra della dinastia anglosassone, venerato come santo
 Edoardo l'esiliato (1016-1057) – nobile inglese
 Edoardo il Principe Nero (1330-1376) – nobile inglese
 Edoardo di Lancaster (Edoardo di Westminster, 1453-1471) – principe reale inglese
 Edoardo del Palatinato-Simmern (1625-1663) – nobile tedesco
 Edoardo, duca di Kent e Strathearn (1767-1820) – nobile inglese, duca di Kent e Strathearn e Conte di Dublino 
 Edoardo, duca di Edimburgo (1964) – nobile inglese, duca di Edimburgo

Pagine correlate 

Edoardo I
Edoardo II
Edoardo III
Edoardo di Anhalt
Edoardo di York
Sant'Edoardo
Eduardo
Edouard
Edward